Szabó Vilmos (1940) tubaművész
 Szabó Vilmos (1942–2009) festő
 Szabó Vilmos (1952) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Szabó Vilmos (1953) újságíró
 Szabó Vilmos (1964) erdélyi magyar vívó, edző